Bangor se poate referi la:
Bangor, localitate în departamentul Morbihan, Franța
Bangor, suburbie în Sydney, Australia